Die Communauté de communes du Vexin-Val de Seine ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France. Sie wurde am 22. Juli 2005 gegründet und umfasst 26 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Villers-en-Arthies.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Vexin Val de Seine
Gegründet 2005